Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2008 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Daniel Nestor in Nenad Zimonjić sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (polfinale)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Pvraka)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (četrtfinale)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (prvi krog)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (prvi krog)
 Martin Damm /  Pavel Vizner (prvi krog)
 Arnaud Clement /  Michael Llodra (predaja zaradi poškodbe leve roke Michaela Llodre)
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett ''(finale)

<ol start="9">
 Lukaš Dlouhy /  Leander Paes ''(polfinale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(prvi krog)
 Jeff Coetzee /  Wesley Moodie ''(drugi krog)
 Marcelo Melo  /  Andre Sa ''(tretji krog, predaja)
 František Čermak /  Jordan Kerr ''(tretji krog)
 Maks Mirni /  Jamie Murray ''(tretji krog)
 Christopher Kas /  Rogier Wassen ''(tretji krog)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2008